Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2008 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Venus Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadle.

 Ana Ivanović (tretji krog)
 Jelena Janković (četrti krog)
 Marija Šarapova (drugi krog)
 Svetlana Kuznecova (četrti krog)
 Jelena Dementjeva (polfinale)
 Serena Williams (finale)
 Venus Williams (prvakinja)
 Ana Čakvetadze (četrti krog)
 Dinara Safina (tretji krog)
 Daniela Hantuchova (drugi krog) Marion Bartoli (tretji krog)
 Patty Schnyder (prvi krog)
 Vera Zvonareva (drugi krog)
 Agnieszka Radwanska (četrtfinale)
 Agnes Szavay (četrti krog)
 Viktorija Azarenka ''(tretji krog)

<ol start="17">
 Alize Cornet ''(prvi krog)
 Nicole Vaidišova ''(četrtfinale)
 Marija Kirilenko ''(prvi krog)
 Francesca Schiavone ''(drugi krog)
 Nadja Petrova ''(četrtfinale)
 Flavia Pennetta ''(drugi krog)
 Katarina Srebotnik ''(prvi krog)
 Shahar Pe'er ''(četrti krog)
 Lindsay Davenport ''(drugi krog, predaja zaradi poškodbe kolena)
 Sybille Bammer ''(drugi krog)
 Virginie Razzano ''(prvi krog)
 Alona Bondarenko ''(drugi krog, predaja zaradi poškodbe desne noge)
 Amélie Mauresmo ''(tretji krog)
 Dominika Cibulkova ''(prvi krog)
 Caroline Wozniacki ''(tretji krog)
 Sania Mirza ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
2008